Дидье Анжибо (; 8 октября 1974, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, играл на позиции полузащитника.

Выступал, в частности, за клуб «Штурм» (Грац), а также национальную сборную Камеруна.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Гавр». Взрослую футбольную карьеру начал в 1993 году в основной команде того же клуба, в котором провёл два сезона, приняв участие в 17 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1995 по 1998 год играл в составе команд клубов «Истр», «Тулон» и «Ницца».

В 1998 году перешел в клуб «Штурм» (Грац), за который отыграл три сезона. Завершил карьеру футболиста выступлениями за команду этого клуба в 2001 году.

Выступления за сборную 
В 1998 году в составе национальной сборной Камеруна провел шесть матчей. Также в составе сборной был участником чемпионата мира 1998 года во Франции.

Примечания

Ссылка 
 
 
 

Игроки сборной Камеруна по футболу
Футболисты Камеруна
Родившиеся в Дуале
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Тулон»
Игроки ФК «Штурм»